Het Afrikaans kampioenschap korfbal 2014 is de derde editie van dit landentoernooi.
Deze editie werd gehouden van 4 augustus 2014 tot en met 8 augustus 2014 in Zambia. Alle wedstrijden werden gespeeld in hoofdstad Lusaka. 

De winnaar van het toernooi plaatst zich voor het WK van 2015

Speelschema

Eindstand

2014
Korfbal in 2014
Sportevenement in Zambia
Lusaka